Az 1983–1984-es olasz labdarúgókupa az olasz kupa 37. kiírása. A kupát a Roma nyerte meg immár ötödször.

Eredmények

Első forduló

1. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

2. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

3. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

4. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

5. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

6. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

7. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

8. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

Nyolcaddöntő

Negyeddöntő

Elődöntő

Döntő

Első mérkőzés

Második mérkőzés 

Összesítésben a Roma nyert (2–1).

Források
Az rsssf.com alapján

Olaszlabdarugokupa
Olaszlabdarugokupa
Olasz labdarúgókupa